

Sigle 
 Allgemeine Gewerkschaftsbund – nome tedesco della Confederazione Generale Italiana del Lavoro in provincia di Bolzano
 Arenarie Grigie di Belluno – sintema stratigrafico del Veneto
  Asymptotic Giant Branch – ramo asintotico delle giganti
 Audits of Great Britain – società di ricerca di mercato britannica, presente anche sul mercato italiano

Codici 
 AGB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Muehlhausen di Augusta (Germania)
 agb – codice ISO 639-3 della lingua legbo
 AGB – codice ISO 3166-2:GB di Argyll e Bute (Regno Unito)
 AGB – codice ISO 3166-2:RU del Circondario di Aga Buriazia (Russia)